John Curtis (1791–1862) – brytyjski entomolog
 John B. Curtis (1827–1897) – amerykański przedsiębiorca
 John Thomas Curtis (1913–1961) – amerykański botanik
 John Curtis (ur. 1960) – amerykański polityk
 John Curtis (ur. 1954) – angielski piłkarz
 John Curtis (ur. 1978) – angielski piłkarz